Szelków est le nom :

Toponymie

 de la gmina de Szelków, dans le powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Szelków, chef-lieu de cette gmina